Pierfrancesco de Lorenzo de Médici, conocido como El Viejo, (Florencia, 1430 - 19 de julio de 1476), banquero italiano de la familia Médici.

Biografía 
Fue hijo de Lorenzo el Viejo y Ginevra Cavalcanti, sobrino de Cosme el Viejo y primo de Pedro el Gotoso.

Tras la muerte prematura de su padre en 1440 fue junto a su hermano Francisco, puesto bajo la tutela de su tío Cosme.

Como su padre, se dedicó principalmente a los intereses económicos de su familia, aunque de vez en cuando también recibió encargos políticos bajo la sombra de su tío Cosme, como el de Embajador del Papa en 1458 y Embajador de Mantua 1463, también como Prior de las Artes en 1459.

Al morir Cosme en 1464 como cabeza de familia figuró su primo Pedro y Pierfrancesco quedó bajo su liderazgo, pero más adelante se adhiere a la oposición tomando parte de la conspiración de Luca Pitti de 1466. Tras la derrota de la conspiración, fue perdonado por su primo y volvió a incorporarse en el banco familiar.

Se casó en 1451 con Laudomia Acciaiuoli con quien tuvo los siguientes hijos:

 Lorenzo di Pierfrancesco de Médici, (1463-1503), casado con Semiramide Appiano de Aragón;
 Juan de Médici, (1467-1498), casado con Catalina Sforza.

Sus hijos tomaron el apelativo Popolano (Populares) para distinguirse de sus primos, con quienes tuvieron bastantes controversias.

Falleció en 1476 y sus hijos fueron adoptados por Lorenzo el Magnífico.

Ancestros

Enlaces externos 
 Fonte: Archivio online di documenti sulla famiglia Medici (en inglés)

Casa de Médici
Historia de Florencia
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Florencia
Embajadores de la República de Florencia
Italianos del siglo XV